

Список

Музеи советской тематики

Музеи в храмах, переданных РПЦ

Частные музеи

Другое

Примечания 

 
Москва
Музей
Москва